Андріа́нов — російське прізвище, утворене від імені Андріан.

Відомі носії 
 Андріанов Анатолій Михайлович (1935) — український хімік, доктор хімічних наук (1970), професор (1971).
 Андріанов Андрій Михайлович (1917—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Василь Андріанов:
 Андріанов Василь Іванович (1920—1999) — льотчик-штурмовик, двічі Герой Радянського Союзу.
 Андріанов Василь Михайлович (1902—1978) — 1-й секретар Ленінградського обкому ВКП(б) в 1949—1953 роках.
 Андріанов Владислав Вадимович (1951—2009) — співак, соліст ансамблю «Лейся, песня».
 Андріанов Володимир Миколайович (1913—1978) — інженер-суднобудівник, голова Миколаївського облвиконкому (1963—1965).
 Андріанов Ілля Пилипович (1918—1987) — радянський льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Андріанов Костянтин Олександрович (1910—1988) — радянський спортивний функціонер, активний діяч олімпійського руху.
 Андріанов Кузьма Андріанович (1904—1978) — радянський хімік, академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Андріанов Микола Юхимович (1952—2011) — радянський гімнаст, семиразовий олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу.
 Андріанов Сергій Миколайович (1906, Москва) — державний і громадський діяч Української РСР, заступник Голови Ради Міністрів УРСР, голова Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах будівництва.
 Андріанов Сергій Миколайович — доктор фізико-математичних наук (1999), професор.

Жінки 

 Андріанова Ірина Василівна ( 1949) — радянська і російська театральна актриса.

Див. також 
 Андріянов
 Андріанове
 Андріановка
 Андріановський
 Андріановичі

Російські прізвища